Die Jiangxi Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Nanchang. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 23. bis 29. Juli 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Peng Shuai im Einzel und die Paarung Jiang Xinyu/Tang Qianhui im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Jiangxi Open 2018 fand vom 21. bis 22. Juli 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Nanchang